Stork veut dire cigogne en anglais.

Économie 
 Stork, entreprise néerlandaise
 Stork, bière produite par Brasseries du Maroc

Toponymie 
 Stork, localité de la commune de Loppersum, Pays-Bas

Cinéma 
 Stork, film australien de Tim Burstall sorti en 1971, voir  Stork (film)

Personnalités 
 Christopher Stork, pseudonyme d'un duo romancier

Patronyme  
 Alfred Stork (1871-1945), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
 Bryan Stork (1990- ), joueur américain de football américain ;  
 Gilbert Stork (1921-2017), chimiste belge naturalisé américain ;  
 Jeff Stork (né en 1960), joueur américain de volley-ball ; 
 Natasa Stork  (1984-), actrice hongroise ; 
 Sture Stork (1930-2002), skipper suédois.

Prénom 
 Stork Hendry (1895 - 1988), joueur de cricket australien
 
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom